MBE Oilers Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2003.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné